Aluminé kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Aluminé, kommun, Neuquén, 
 Aluminé (kommunhuvudort i Argentina), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar